Мануэль Алехандро Нейра Диас (; 12 октября 1977, Сантьяго, Чили) — чилийский футболист, бывший нападающий известный по выступлениям за клубы «Унион Эспаньола», «Коло-Коло» и сборную Чили. Участник Чемпионата мира 1998 года.

Клубная карьера 
Нейра начал карьеру в клубе «Коло-Коло». В первом сезоне он не проходил в основу, поэтому после открытие трансферного окна перешёл в клуб второго дивизиона «Эвертон» из Винья-дель-Мар на правах аренды. За два сезона Мануэль забил 11 голов в 21 матче и вернулся в «Коло-Коло» уже основным нападающим. Он дважды помог команде дважды выиграть чилийскую Примеру и Кубок Чили.

В 1999 году Нейра покинул клуб и на протяжении трёх лет выступал за испанский «Лас-Пальмас», аргентинский «Расинг», колумбийскую «Америку» в составе которой выиграл Кубок Мустанга и «Унион Эспаньола». В 2002 году Мануэль вернулся в «Коло-Коло». В 2002 году он в третий раз выиграл чемпионат Чили и стал его лучшим бомбардиром. В конце 2004 года Нейра покинул Чили и полгода выступал в Лиге MX за мексиканский «Хагуарес Чьяпас». Летом того же года он вернулся в «Унион Эспаньола». Нейра забил 19 голов в 29 матчах и помог команде выиграть Клаусуру 2005. Своими бомбардирскими подвигами он заинтересовал множество клубов. В начале 2007 года Мануэль перешёл в «Хапоэль (Тель-Авив)» из Тель-Авива. В январе на Кубке Первого канала в поединке против московского ЦСКА, он получил травму в столкновении с Элвером Рахимичем. Из-за этого повреждения Нейра не смог дебютировать за новую команду и после окончательного восстановления вернулся в «Унион Эспаньола», в третий раз. В декабре года интерес к Мануэлю проявлял турецкий «Газиантепспор», но после просмотра он вернулся обратно.

В 2009 году Нейра покинул команду два года выступал за мексиканский «Сан-Луис», эквадорский «Универсидад Католика» и «Сантьяго Морнинг». В 2012 году он завершил карьеру в клубе «Унион Сан-Фелипе».

Международная карьера 
В 1998 году Нейра попал в заявку сборной Чили на участие в Чемпионате мира во Франции. На турнире он был запасным и не сыграл ни минуты. В 2001 году Мануэль принял участие в розыгрыше Кубка Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Колумбии и Мексики.

Достижения 

Командные

 «Коло-Коло»
  Чемпионат Чили по футболу — Кл. 1997
  Чемпионат Чили по футболу — 1998
  Чемпионат Чили по футболу — Кл. 2002
 Обладатель Кубка Чили — 1994

 «Америка Кали»
  Чемпионат Колумбии по футболу — 2001

 «Унион Эспаньола»
  Чемпионат Чили по футболу — Ап. 2005

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чилийской Примеры — Кл. 2002

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Универсидад Католика» Кито
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Депортес Ла-Серена»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Сантьяго Морнинг»
Игроки ФК «Сан-Луис»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Унион Сан-Фелипе»